Парана се може односити на:
Парана (река), река у Јужној Америци
Парана (држава), бразилска савезна држава
Парана (Аргентина), град у Аргентини у покрајини Ентре Риос
Парана Сан Ђузто (Ливорно), је насеље у Италији у округу Ливорно, региону Тоскана
Парана Сан Мартино (Ливорно), је насеље у Италији у округу Ливорно, региону Тоскана